Saron är en fruktbar slätt i norra delen av Israel.

Saron kan också avse:

 Saron, Denbighshire – en ort i Denbighshire, Wales
 Saron (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Saron, Llanddeiniolen – en ort i Llanddeiniolen, Gwynedd, Wales
 Saron, Llandybie – en ort i Carmarthenshire, Wales
 Saron, Llangeler – en ort i Llangeler, Carmarthenshire, Wales
 Saron, Llanwnda – en ort i Llanwnda, Gwynedd, Wales